Реза́нцев — фамилия. Известные носители:

 Резанцев, Андрей Борисович (род. 1965) — советский, российский и узбекский футболист.
 Резанцев, Валерий Григорьевич (род. 1946) — советский борец классического стиля.
 Резанцев, Иван Арефьевич (1817—?) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Резанцев, Яков Владимирович (род. 1973) — российский военачальник, командующий 49-й общевойсковой армией, генерал-лейтенант.

См. также 
 Резанов 
 Рязанцев